Das Stan James World Matchplay 2009 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 19. bis zum 26. Juli 2009 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger Phil Taylor gewann das Turnier durch einen Finalsieg über seinen Landsmann Terry Jenkins zum zehnten Mal.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 400.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2009 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 James Wade
 Raymond van Barneveld
 John Part
 Mervyn King
 Terry Jenkins
 Ronnie Baxter
 Adrian Lewis
 Colin Lloyd
 Alan Tabern
 Dennis Priestley
 Colin Osborne
 Wayne Mardle
 Mark Walsh
 Andy Hamilton
 Kevin Painter

Top 16 der Players Championship Order of Merit
 Gary Anderson
 Robert Thornton
 Andy Smith
 Wayne Jones
 Mark Dudbridge
 Michael van Gerwen
 Steve Beaton
 Vincent van der Voort
 Jamie Caven
 Denis Ovens
 Jelle Klaasen
 Co Stompé
 Tony Eccles
 Peter Wright
 Andy Jenkins
 Wes Newton

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartsdatabase.co.uk

2009
Dartveranstaltung 2009
Dartwettbewerb in Blackpool